Cristelo pode ser:

 Cristelo - freguesia no concelho de Barcelos, Portugal
 Cristelo - freguesia no concelho de Caminha, Portugal
 Cristelo - freguesia no concelho de Paredes, Portugal
 Cristelo - freguesia no concelho de Paredes de Coura, Portugal

Desambiguação